Хулимсунт (в переводе с мансийского — устье язевой реки) — посёлок в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры России. Административный центр сельского поселения Хулимсунт Расположен на реке Северной Сосьве.

История 
Газокомпрессорная станция — Сосьвинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) основано 29 ноября 1977 года (газопроводы Пунга — Вуктыл —Ухта и Уренгой — Грязовец, СРТО (Северные районы Тюменской области) —Торжок), что и послужило началом строительства посёлка. Ранее здесь существовала мансийская деревня.

Инфраструктура 
Современный Хулимсунт состоит из расположенных в непосредственной близости деревни Хулимсунт, в основном, проживают манси, посёлка Хулимсунт (многоквартирные дома, инфраструктура посёлка) и вахтового посёлка Сосьва (бытовые помещения для рабочих, управление РСУ-4 треста «Югорскремстройгаз», порт). В 2 км от посёлка расположена газокомпрессорная станция.

Круглогодичных автомобильных дорог нет. В зимнее время действуют зимники до Югорска, Игрима, посёлка Приполярного. Действует вертолётное сообщение (Советский, Игрим, Приполярный). Грузовой речной порт.

Средняя общеобразовательная школа, дошкольные учреждения, клуб, музей, библиотека, памятник первопроходцам.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Хулимсунт
 

Населённые пункты Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа